Papac ist der Familienname folgender Persoen:

 Benjamin Papac (* 1993), US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler
 Saša Papac (* 1980), ehemaliger bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler